Juchilestes — рід амфідонтових ссавців ранньої крейди (ранній аптський етап, 123,2 ± 1,0 млн. років). Він жив на території, яка зараз є Бейпяо в західному Ляоніні, східному Китаї. Він відомий з голотипу D2607, який складається із тривимірного збереженого часткового черепа з нижньою щелепою та кількома зубами. Він був знайдений у 2004 році на ділянці Луцзятунь у формації Ісянь (біота Джехол). Його вперше назвали Чун-Лінг Гао, Грегорі П. Вілсон, Чже-Сі Луо, А. Мурат Мага, Цінцзінь Мен і Сюрі Ван у 2010 році, а типовим видом є Juchilestes liaoningensis.

Філогенез 
Кладограма за Thomas Martin et al. 2015:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду